Balbus peut aussi faire référence à Gaius Cocceius Balbus ou Lucius Thulius Balbus.

Les Cornelii Balbi sont des Espagnols romanisés, rattachés par l'acquisition de la citoyenneté romaine à la gens des Cornelii, Balbus signifiant « le bègue ». Les deux plus importants sont originaires de la ville de Gadès (Cadix) :

 Lucius Cornelius Balbus, consul suffect en 40 , premier provincial à accéder au consulat.
 Lucius Cornelius Balbus Minor, partisan de Jules César, il fut le premier provincial et le dernier simple citoyen à avoir le privilège d'un triomphe à Rome en 19 

bg:Луций Корнелий Балб
ca:Balb
de:Balbus